Le kan som auktorsförkortning betyda:

 Minh Le
 Nguyet Hai Ninh Le

Robotskapade auktorsförkortningar